2 miejscowości w Polsce:
 Łasiczyn – gajówka w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Łasiczyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Lipiany